Grüne Brücke ist der Name folgender Bauwerke:

 Brücke über die Bille in Hamburg, siehe Liste von Brücken in Hamburg/G #Grüne Brücke*
 ehemalige Brücke in Königsberg, siehe Königsberger Pregelbrücken #Grüne Brücke
 Grüne Brücke (Mainz), Fußgängerbrücke über die Rheinallee
 Grüne Brücke (München), Fußgängerbrücke über die Garmischer Straße
 Grüne Brücke (Stuttgart), Fußgängerbrücke über die Cannstatter Straße
 Grüne Brücke Neesen, Eisenbahnbrücke über die Weser
 Grüne Brücke (Sankt Petersburg), Straßenbrücke über die Moika
 Grüne Brücke (Vilnius), Straßenbrücke über die Neris

Siehe auch:
 Grünbrücke